Nations League, League of Nations, Nationenliga oder Liga der Nationen steht für:

 Völkerbund, englisch League of Nations (Liga der Nationen)
 Four Nations Chess League, britisches Schachturnier
 CONCACAF Nations League, Wettbewerb für Fußballnationalmannschaften in Nord- und Mittelamerika
 UEFA Nations League, Wettbewerb für Fußballnationalmannschaften in Europa
 Volleyball Nations League, Wettbewerb für Volleyballnationalmannschaften